Tadeusz Baranowski ist der Name folgender Personen:

* Tadeusz Baranowski (Chemiker) (1910–1993), polnischer Chemiker
 Tadeusz Baranowski (Comic-Künstler) (* 1945), polnischer Comic-Künstler
 Tadeusz Baranowski (Schachspieler) (1948–2021), polnischer Fernschachspieler